Вальтер Уффенорде (; 1 января 1879, Дипхольц — 21 февраля 1947, Марбург) — немецкий врач-отоларинголог, профессор Марбургского университета, председатель Общества немецких врачей-отоларингологов (1936—1937); член НСДАП (с 1933).

Биография 
Вальтер Уффенорде родился 1 января 1879 года в Дипхольце в семье промышленника, занятого производством сигар, Августа Альбрехта Кристиана Уффенорда и его второй жены Регины (в девичестве Харрихаузен). После ранней смерти обоих родителей — в 1879 и 1882 годах — Вальтер воспитывался в семье дяди, помещика Вильгельма Харрихаузена, проживавшего в Гейсмаре, недалеко от Геттингена. С 1889 по 1898 год Вальтер посещал гимназию в Геттингене. Первоначально, в 1898/1899 учебном году, он в течение двух семестров, изучал юриспруденцию в Лейпциге, с целью позже перейти на лесохозяйственное отделение. В связи с заболеванием уха ему было отказано в выбранной специальности. Вместо этого Уффенорде в летнем семестре 1899 года приступил к изучению медицины в Геттингене. Летом 1900 года в Лейпциге он сдал предварительный экзамен на врача; в 1903 году — уже в Геттингене — он сдал государственный экзамен и в том же году стал кандидатом медицинских наук.

После работы в качестве ассистента в отоларингологической поликлинике, Вальтер Уффенорде отправился в Вену, Фрайбург, Галле и Берлин. В 1907 году он получил степень доктора наук в университете Геттингена — его работа была посвящена решётчатой кости. До 1921 года Уффенорде являлся приват-доцентом и старшим врачом в Геттингене (был назначен профессором в 1912 году). С 1914 по 1916 год он заведовал отделением отоларингологии в Геттингенском университете и был врачом () XI-го армейского корпуса. В 1916—1917 годах он, вместе с полевым госпиталем, побывал во Франции и в России.

В 1921 году Уффенорде получил должность адъюнкт-профессора в Бонне, где в 1921—1922 он также входил в правление университетской клиники. 6 мая 1922 года он был назначен профессором Марбургского университета и директором местной отоларингологической поликлиники. В 1927—1928 годах Вальтер Уффенорде состоял деканом (а в 1944 — заместителем декана) медицинского факультета. В 1927 году марбургская поликлиника получило новое здание. В 1938 году Уффенорде отказался вернуться на свое прежнее рабочее место в Геттингене; в 1945 году он ушел на пенсию.

В 1932 году Вальтер Уффенорде стал членом Леопольдины; в 1936—1937 годах он являлся председателем Общества немецких врачей-отоларингологов. Кроме того он был и редактором журнала «Отоларинголог» (). С 1933 года Вальтер Уффенорде состоял членом НСДАП; 11 ноября он был среди более 900 ученых и преподавателей немецких университетов и вузов, подписавших «Заявление профессоров о поддержке Адольфа Гитлера и национал-социалистического государства».

Работы 
 Beiträge zur Histologie der hyperplatischen Rachentonsille mit besonderer Berücksichtigung der Tuberkulose und Indication für die operative Entfernung (Dissertation, Leipzig 1903).
 Anzeige und Eingriffe an Hals, Nase und Ohr (1942).
 Sepsis nach Angina, 4. Aufl. 1951.

Литература 
 Walther Uffenorde // Deutsche Biographische Enzyklopädie 10: Thies — Zykan, S. 151.
 Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich, Frankfurt am Main 2003, S. 634.
 Herbert Major: Professor Dr. med. Walther Uffenorde (1879—1947) // Heimatblätter des Landkreises Diepholz 12 (1987), S. 76-79.

Примечания

Ссылки 
 

Медики XX века